Trofeo Banca Popolare di Vicenza 2017 var den 69. udgaveaf løbet, der blev afholdt den 2. april 2017. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2017-kalenderen og var kategoriseret som et 1.2U-løb.

Hold

Stilling 
Løbet blev vundet af ukrainske Mark Padun.

Referencer 

UCI Europe Tour 2017